Földrajz
 Nemere-hegység (Muntii Nemira), Románia
 Nemere, szél

Személyek
 Nemere István író
 Nemere László filmrendező
 Nemere Zoltán olimpiai bajnok vívó

Járművek
 Nemere, teljesítmény-vitorlázógép
 Nemere II., vitorlás hajó

Sajtótermékek

 Nemere, a sepsiszentgyörgyi Háromszék napilap melléklete (1990–1993)

Egyéb
 Nemere, keresztnév
 Nemere, családnév